Weiss steht für:

 Weiß, eine Farbe
 Weiss, Familienname, siehe Weiß (Familienname)
 Weiss, Ort im Ortsteil Dillishausen von Lamerdingen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 WEISS (Hara), Buch von Ken’ya Hara
 Weiss-Reaktion, chemische Namensreaktion
 Palais Weiss, Bauwerk in Timişoara, Rumänien

geographische und astronomische Objekte:
 Weiss (Fluss), Nebenfluss der Fecht
 Weiss (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Weiss-Amphitheater, Caldera im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Weiss Point, Antarktika
 Mount Weiss (3090 m), Berg in Kanada

Unternehmen und Marken:
 Weiss (Automarke), ungarische Automarke
 Gebrüder Weiss, Vorarlberger Transport- und Logistikunternehmen
 Leonhard Weiss, deutsches Bauunternehmen
 Weiss Busreisen, Reisebüro aus Leibnitz, Österreich

Siehe auch:
 Weiss Airport
 Weiß (Begriffsklärung)
 Weihs
 Weis
 Weisz